Кристианс — фамилия . Известные носители:

 Кристианс, Жорж () (1910—1983) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кристианс, Мади () (1896—1951) — австрийская актриса.